Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek II ligi w grupie wschodniej oraz Pucharu Polski od II rundy.

II poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia trzeci sezon z rzędu zajmuje coraz niższe pozycje (w I i II lidze), w sezonie 94/95 zajęła 12 lokatę. Wpływ na tę obniżającą się formę miały braki finansowe, klub nie miał funduszy na wzmocnienia, a braki w składzie wypełniali juniorzy. Faktem jest, że Jagiellonia miała utalentowanych juniorów, ale i oni opuszczali klub przenosząc się do lepszych drużyn. Do zespoły powrócił Ambrożej i Czykier, z juniorów dobry sezon zaliczył Radek Sobolewski.

Puchar Polski
Jagiellonia w II rundzie pokonała w karnych (na wyjeździe) rezerwy Legii Warszawa 0:0 (3:5)k, w następnej rundzie uległa (na wyjeździe) Mławiance 1:0.

Końcowa Tabela II Ligi - gr. wschodniej 

 FC Piaseczno połączył się z Polonią Warszawa. Jego miejsce w lidze zajął Jeziorak Iława, zwycięzca barażu z Radomiakiem Radom.

Skład, transfery

Mecze

Bibliografia 
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Wyniki II Liga sezon 1994/1995

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w polskim sporcie
1995 w polskim sporcie